Дарио Лескано Мендоса (; родился 30 июня 1990 года в Асунсьон, Парагвай) — парагвайский футболист, нападающий клуба «Коло-Коло» и сборной Парагвая.

Клубная карьера 

Лескано начал карьеру в клубе «Спортиво Триниденсе». По окончании дебютного сезона он перешёл в швейцарский «Виль». В новой команде Дарио провёл несколько сезонов, выступая в Челлендж-лиге. В начале 2011 года он перешёл в более сильный Тун. 6 февраля в матче против Базеля Лескано дебютировал в швейцарской Суперлиге. В этом же поединке он забил свой первый гол за новую команду. В начале 2012 года Лескано присоединился к «Люцерну». 19 февраля в матче против «Лозанны» он дебютировал за новый клуб. 25 февраля в поединке против «Янг Бойз» Лескано сделал «дубль», забив свои первые голы за «Люцерн». В первом сезоне Дарио помог команду завоевать серебряные медали и выйти в финал Кубка Швейцарии.

В начале 2016 года Лексано перешёл в немецкий «Ингольштадт 04». 23 января в матче против «Майнц 05» он дебютировал в Бундеслиге. 12 марта в поединке против «Штутгарта» Дарио забил свой первый гол за «Ингольштадт».

Международная карьера 
14 октября 2015 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Аргентины Лескано дебютировал за сборную Парагвая. 18 ноября в поединке отбора против сборной Боливии он забил свой первый гол за национальную команду. 24 марта 2016 года в матче мировой квалификации против команды Эквадора Дарио сделал «дубль».

В 2016 году Лескано принял участие в Кубке Америки в США. На турнире он сыграл в матчах против команд Коста-Рики, США и Колумбии.

Голы за сборную Парагвая

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru
 Profile at Swiss Football League Website

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Спортиво Триниденсе»
Игроки ФК «Тун»
Игроки ФК «Люцерн»
Игроки ФК «Виль»
Игроки ФК «Ингольштадт 04»
Игроки ФК «Хуарес»